Чуматлан има више значења:

 Општина Чуматлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чуматлан (Чуматлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику